Фудзімура — ім'я власне; поширене у вигляді прізвищ.
 Місао Фудзімура (1886—1903) — японський студент, юний поет й філософ, якого в основному пам'ятають через його прощальний вірш.
 Сюндзі Фудзімура (нар. 1934) — японський актор.